Ночной полёт может означать:
 «Ночной полёт» — фильм 1933 года.
 «Ночной полёт» — фантастический фильм 1987 года.
 «Ночной полёт» — телепередача, выходившая в России с 1997 по 2009 год (до 2002 — в рамках «Времечка», с 2002 по отдельности).
 «Ночной полёт» — альбом рок-группы «Неприкасаемые»
 «Ночной полёт» — роман Антуана де Сен-Экзюпери.
 «Ночной полёт» – стихотворение И. А. Бродского.